FAMU steht für:
 Film- und Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste, eine tschechische Universität
 Florida Agricultural and Mechanical University, eine Universität in Florida, USA

FAMU